Шаховски турнир у Вајк ан Зеу је турнир у истоименом градићу () који се одржава сваке године, најчешће у јануару. У почетку је то био мали турнир са домаћим шахистима. Од 1946. постаје интернационални турнир, а после Другог светског рата један од најпрестижнијих светских шаховских турнира.

Од 1968. до 1999. године се играо под називом -{Hoogovens}- Вајк ан Зе, а од 2000. -{Corus}-, Вајк ан Зе.

Hoogovens Вајк ан Зе, 1999. 

Седамнаести турнир по јачини свих времена. Побеђује Гари Каспаров испред Ананда, Крамника, Иванчука, Широва и Топалова.
 Партије са турнира

Corus Вајк ан Зе, 2001. 

Побеђује Гари Каспаров испред Ананда, Крамника, Иванчука, Адамса, Морозевича, Широва, Лека и Топалова.

Dirk Jan Ten Geuzendam. 2001. "Wijk aan Zee 2001 Kasparov Archieves Unique Triple." New in Chess. Feb.:10.

Табела победника турнира у Вајк ан Зеу од 1938.

Табела Корус Вајк ан Зе 2007. 

 Партије са турнира

Победници 2007. године: Тејмур Раџабов, Левон Ароњан, Веселин Топалов

Табела Корус Вајк ан Зе 2008. 
Турнир (20. категорије, просечан рејтинг 2742) одржан је од 12. до 27. јануара 2008. године.

 Партије са турнира 2008. године — веза захтева да имате инсталирану Јаву.

Спољашње везе 

 Партије са турнира (1999)
 Партије са турнира (2007)
 Партије са турнира 2008. године
 Најјачи турнири у шаховскиј историји

Вајк ан Зе
Шах у Холандији